

Плотина — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Плотина — селище, Чухломський район, Костромська область

Плотина — село, Щастинський район, Луганська область